Benguella kan syfta på följande platser:

Angola 

 Benguela (provins), 
 Benguela (provinshuvudstad), 

Robotskapade Angolaförgreningar